Успенский сельсовет - сельское поселение в Ирбейском районе Красноярского края.

Административный центр - деревня Успенка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Успенский сельский Совет депутатов
Дата избрания: март 2010 года. Срок полномочий: 4 года

 Глава муниципального образования
 Азарова Ирина Ивановна. Дата избрания: март 2010 года. Срок полномочий: 4 года

Примечания 

Муниципальные образования Ирбейского района
Сельские поселения Красноярского края